Cerme kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cerme, Boyolali, by, 
 Kecamatan Cerme (distrikt i Indonesien), Jawa Timur, 
 Cerme, Nganjuk, by, 
 Cerme, Kediri, by, 
 Cerme, Lamongan, by, 
 Cerme, Yogyakarta, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar